Мэделин Уэст (; род. 26 июля 1976, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса кино и телевидения, лауреат премии «AACTA» (2008).

Наиболее известными работами Уэст являются роли Дионы Блисс в мыльной опере «Соседи» и Даниэль Макгуайр в сериале «Криминальная Австралия», а также по второстепенные роли в фильмах «Приговорённые, «Соответствие Джека» и Патруль времени».

Биография 
Родилась в Мельбурне, выросла в небольшом городке Вуденд в штате Виктория. В детстве будущей актрисе пришлось сменить восемь школ, из-за того что её семья часто переезжала. Посещала Технологический университет Суинберна, изучала право в университете Дикина, но прекратила обучение, чтобы заняться актёрской карьерой.

В 2008 году сыграла второстепенную роль Даниэль Макгуайр, жены гангстера, в телевизионном сериале «Криминальная Австралия».

Личная жизнь 
С 2005 по 2018 Уэст была замужем за ресторатором Шэнноном Беннетом; у пары было шестеро детей.

В июле 2002 года Мэделин Уэст была сбита автобусом в Сиднее. Вдобавок, пока актриса была без сознания, её кто-то ограбил. Уэст нуждалась в реконструктивной пластической хирургии и могла потерять свою роль в «Соседях», но уже через месяц смогла вернуться к съёмкам.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Австралии